Cup Winners' Cup 2011-12 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Cup Winners' Cup 2011-12 (mænd)
 Cup Winners' Cup 2011-12 (kvinder)